Geoffrey Rowell – vescovo anglicano britannico
 Jack Rowell – allenatore inglese di rugby a 15
 Rainbow Rowell – scrittrice statunitense
 Victoria Rowell – attrice statunitense